Ростов се може односити на:

 Ростов, познат и као Ростов Велики, град у Јарославској области, Русија
 Ростов на Дону, град у Ростовској области, Русија
 ФК Ростов, фудбалски клуб из Ростова на Дону